Баркейруш:

 Баркейруш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага
 Баркейруш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Вила-Реал